Der Begriff Satansbraten 

 bezeichnet umgangssprachlich eine gewiefte, gerissene Person, siehe Satansbraten (Schimpfwort)

Satansbraten in Film- und Fernsehtiteln:
 Filmkomödie Satansbraten (Film), Deutschland 1976, Regie: Rainer Werner Fassbinder, 
 Filmkomödie So ein Satansbraten, USA 1990, Originaltitel: Problem Child
 Filmkomödie Ein Satansbraten kommt selten allein, USA 1991, Originaltitel: Problem Child 2
 Filmkomödie Samantha – Der Satansbraten aus dem Körbchen, USA 1991/92, Originaltitel: Samantha
 Filmkomödie Ein Satansbraten ist verliebt, USA 1995, Originaltitel: Problem Child 3: Junior in Love
 Filmkomödie Zwei Satansbraten außer Rand und Band, USA 1995, Originaltitel: The Crazysitter
 Fernsehserie Titus, der Satansbraten, Deutschland 1995–1998

Satansbraten in der Literatur:
 Kriminalroman Der Satansbraten von Horst Bosetzky (1994)